Венке́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний схід від Парижа, 130 км на південь від Страсбура, 70 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 350,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Венкель на сайті французького Національного інституту географії
 Венкель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венкель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венкель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венкель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн